Amb el nom de Castell de Sant Carles de la Ràpita es coneix la bateria de costa construïda el  per defensar el port i el canal. En el mateix lloc, els musulmans van edificar el Ribbat, un monestir fortalesa, i després de la conquesta cristiana una torre. En l'actualitat hi ha el mercat municipal.

Descripció 
El que resta de la bateria construïda al  serveix de base a l'actual mercat municipal, construït cap als anys 70 del . És un mur semicircular de carreus, al carrer del fossat, peraltat. A l'altre costat del carrer, a l'antic fossat, encara queden dos carreuades.

Notícies històriques 
Nom amb què és coneguda la bateria de costa (s.XVIII) bastida prop de l'antic convent i de l'antiga fortalesa de la Ràpita, al nucli vell de la vila. Els musulmans tenien un "Ribbat" o monestir-fortalesa. Després de la conquesta cristiana (Ramon Berenguer, 1149) existeix la torre de la Ràpita junt el monestir.

Aquest monestir-castell medieval no ha arribat fins als nostres dies, però al mateix lloc es construí al  una bateria de costa que fou coneguda popularment com El castell fins als nostres dies, de la qual queda la base semicircular, el fossat i el "Pou de les Figueretes" a la base de l'actual mercat.

Hi ha plànols datats del 1743, on només hi ha la torre i dependències annexes (monestir). L'agost de 1748 es fa un projecte per construir una bateria per guardar el port i canal projectat, que es començà a construir cap a 1780 i 1787, alhora que les reials obres de a ciutat. La bateria s'acabà segurament durant la Guerra de la Independència (1811).

Als anys 70 del segle XX l'ajuntament decidí emplaçar-hi el mercat municipal i els murs foren dinamitats.

Referències 
 

Sant Carles
Edificis de la Ràpita
Monuments històrics del Montsià
Patrimoni monumental de la Ràpita